Brouwerij De Hoepel is een verdwenen brouwerij in het centrum van Venlo.

De oudste vermelding van de brouwerij dateert uit 1783. Uit dat jaar stamt een rekening van ene Willem Theunissen als eigenaar, met vermelding van het Reipken welk Venloos dialect is voor hoepeltje. Voor een bedrag van 2000 gulden heeft hij een lening afgesloten tegen een rente van 70 gulden voor een huis, erf en brouwerij gelegen tegenover de Grote Kerkstraat. Enige tijd later verkocht hij het pand aan de Begijnengang aan Jan Christiaan Verzijl, lid van een vooraanstaande familie in de stad. Met een jaarproductie van 2313 vaten was de Hoepel in 1819 de grootste brouwerij van Venlo. In 1855 zijn er vijf knechten in loondienst en wordt de brouwerij tot de belangrijkste van Noord-Limburg gerekend. In ieder geval tot het einde van de 19e eeuw blijft de brouwerij in handen van de familie Verzijl.

Vanaf 1905 adverteert de brouwerij voor gebotteld "Venloosch versch en oud, lager, Pilsener en Münchener bier". In 1911 adverteert de brouwerij wederom met "prima zelfgebrouwen lager, oud en versch bier per flesch en per fust". Ook het Klosterbräu bier is bij het aangrenzende café verkrijgbaar in flessen. Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog werden de brouwactiviteiten gestaakt wegens gebrek aan grond- en brandstoffen. In 1983 werd in het voormalige brouwerijpand een café geopend. In de tussenliggende periode was in het pand een rijwielzaak gevestigd.

Hoepel
Economie in Venlo
Cultuur in Venlo